Принцеза Катарина (Лисабон, 26. новембар 1436 — Лисабон 17. јун 1463) била је португалијска инфата (принцеза) из династије Авиз.

Рођена је у Лисабону 26. новембра 1436. године. Била је ћерка краља Дуартеа I и Елеоноре Арагонске..
Принцеза Катарина је била верена за Карлоса, принца Вијане. Међутим брак није склопљен због Карлосеве смрти 1461. године. Након овог Катарина се повлачи у манастир Кармо и посвећује се религиозном животу.

Принцеза Катарина је била изузетно образована, поред одличног познавања латинског и грчког језика, написала је неколико књига са тематиком о моралу и религији.

Умрла је 17. јуна 1463. године. Сахрањена је у манастиру Кармо у Лисабону.

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 Stephens, Henry Morse. The Story of Portugal. — G.P. Putnam's Sons, 1903. — P. 139.
 «Catarina (D.).». Portugal - Dicionário Histórico, Corográfico, Heráldico, Biográfico, Bibliográfico, Numismático e Artístico (en portugués) II. p. 946. Consultado el 23 de octubre de 2011.
 de Sousa, Antonio Caetano (1735). Historia genealogica da casa real portugueza [Genealogical History of the Royal House of Portugal] (in Portuguese). 2. Lisboa Occidental. p. 4

Рођени 1436.
Умрли 1463.
Династија Авиз